Дубровенка — остановочный пункт Смоленского направления Московской железной дороги. Расположена в Заднепровском районе города Смоленска, близ дачного посёлка Дубровенка.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области